El término recompensa puede hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

 Recompensa, premio o distinción recibida en reconocimiento a un servicio prestado o a una acción de buena voluntad, o al resultado de una prueba competitiva:

Teoría de juegos

 Recompensa dominante, equilibrio de Nash que es pareto óptimo.

 Recompensas (videojuegos), Sistema de jugabilidad en los videojuegos.

Derecho

 Recompensa (Derecho), en el Derecho de familia de algunos países, créditos que el marido y la mujer pueden reclamarse recíprocamente por el hecho de haber soportado o haberse beneficiado exclusivamente de cargas o beneficios, por estar o haber estado casados bajo el régimen matrimonial de sociedad conyugal;

Cinematografía, televisión, espectáculos

 Recompense, film de 1925 realizado por Harry Beaumont;
 Un dólar de recompensa, film del año 1973, dirigido por Rafael Romero Marchent y protagonizado por Peter Lee Lawrence;
 ''Mil francos de recompensa, telenovela colombiana;